
 Омонимы, не связанные с числом 2, см. в Пара (значения).

Па́ра — имя существительное, обозначающее парные предметы или понятия.

 Пара — два существа вместе, объединённые чем-либо общим и рассматриваемые как нечто целое, например семейная пара.
 Пара (обуви, фрачная) — один комплект парных или «раздвоенных» товаров, которые являются одинаковыми отдельными предметами и используются вместе.

В науке и технике 
 Пара — математическое понятие, в частности: упорядоченная пара.
 Пара сил — понятие теоретической механики.
 Пара — два свитых вместе, изолированных друг от друга проводника, используемых для передачи сигнала.

Школьное 
 Пара — занятия учебной группы (лекция, практикум, семинар и т. д.) продолжительностью 2 академических часа (иногда с небольшим перерывом).
 «Пара» (перен.) — двойка, неудовлетворительная оценка в российских школах.

Другое 
 Пара — в филателии две почтовые марки, соединенные между собой.
 Пара — карточный термин; одна из комбинаций карт в покере.
 Пара — упряжка двух лошадей или других тягловых животных.

См. также 
 Исторические пары — зугот, дуумвират и диархия.
 Словообразовательная пара — одна из единиц системы словообразования.